Anatolij Alekseevič Bobrovskij – regista, attore e sceneggiatore sovietico
 Grigorij Mihajlovič Bobrovskij – pittore sovietico
 Sergej Bobrovskij – hockeista su ghiaccio russo